NOVA – indeks żywności, system klasyfikacji żywności
 Nova – słowacka partia polityczna
 Nova – prywatna telewizja w Czechach
 Nova – stacja telewizyjna w Chorwacji
 Nova – bułgarska stacja telewizyjna
 Nova – grecka platforma cyfrowa
 Nova – superkomputer we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym, działającym przy Politechnice Wrocławskiej
 Nova – katolickie biskupstwo tytularne
 Nova – powieść fantastycznonaukowa Samuela R. Delany’ego
 Nova – wieś w Albanii, w okręgu Skrapar, gmina Bogovë
 Galeria Nova – galeria sztuki w Krakowie

Zobacz też 
 Nowa (ujednoznacznienie)
 Terra Nova
 Nowa TV